Głowaczów heißen folgende Orte in Polen:

 Głowaczów (Powiat Kozienicki), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Kozienicki der Wojewodschaft Masowien
 Głowaczów (Przeworno), Dorf im Powiat Strzeliński der Wojewodschaft Niederschlesien; siehe Gmina Przeworno